Горан Милошевић може да се односи на:
 Горан Милошевић, српски музичар
 Горан Милошевић (професор), редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду
 Горан Милошевић (водитељ), српски радио и ТВ водитељ